Axios ist

 der griechische Name des Flusses Vardar
 ein Gemeindebezirk der griechischen Gemeinde Delta in Zentralmakedonien, siehe Axios (Gemeindebezirk)
 ein Flussgott, siehe Axios (Flussgott)
 ein Ruf bei der Akklamation: mit dreimaligen Axios-Rufen bestätigen in der Orthodoxen Kirche Hierarchen und Volk die Wahl eines zu Weihenden, siehe Axios (Akklamation)
 Axios (Nachrichtenwebsite) ist eine US-amerikanische Nachrichten- und Informationswebsite